la lingua sarda campidanese o una delle sue varianti e dialetti;
 la pianura del Campidano, o più vagamente il capo di sotto, ovvero la Sardegna meridionale.